Кейтлин Кармайкл (; род. 2 июля 2004) — американская юная актриса.

Карьера 
Снялась в таких телесериалах как «Танцевальная лихорадка!», «АйКарли», «Красотки в Кливленде», «Закон и порядок: Лос-Анджелес» и «Мыслить как преступник».

В 2011 году участвовала на церемонии  с короткометражным фильмом «Мисс-информатор».

Помимо этого Кейтлин занимается танцами (балет, степ, хип-хоп) и гимнастикой. Также является добровольцем из Беверли-Хиллз от пресвитерианской церкви; помогая кормить бездомных.

В 2012 году на  она участвовала в номинации «Лучший гость в телесериале» за участие в телесериале «Танцевальная лихорадка!» и выиграла в номинации «Лучшее выступление» за участие за роль в мини-сериале «Мешок с костями».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Киноактрисы США